Иван Курбатов:
 Курбатов, Иван Ильич (1846—1923) — русский врач.
 Курбатов, Иван Петрович (1919—1941) — лейтенант, Герой Российской Федерации.